Frida Elisabeth Karlsson (ur. 10 sierpnia 1999 w Sollefteå) – szwedzka biegaczka narciarska, brązowa medalistka olimpijska, multimedalistka mistrzostw świata, mistrzyni i multimedalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała 30 stycznia 2017 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Park City. Jej najlepszym wynikiem było 5. miejsce wraz z koleżankami w sztafecie 4×3,3 km. Natomiast indywidualnie 23. miejsce w sprincie rozgrywanym techniką klasyczną.

Na mistrzostwach świata juniorów w Goms zdobyła tytuł mistrzyni świata juniorów w biegu łączonym, brązowy medal w sprincie stylem dowolnym oraz w sztafecie. Ponadto na mistrzostwach świata juniorów w Lahti w 2019 roku została dwukrotnie złotą medalistką na dystansach 5 km stylem dowolnym oraz 15 km stylem klasycznym, zdobywając również brąz w sztafecie.

W 2019 roku zdobyła także swoje pierwsze medale wśród seniorek. Na mistrzostwach świata w Seefeld została wicemistrzynią świata na dystansie 10 km stylem klasycznym, brązową medalistką na dystansie 30 km stylem dowolnym oraz wraz ze swoją sztafetą sięgnęły po medal z najcenniejszego kruszcu. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie zdobyła srebrne medale w biegu łączonym i biegu na 10 km stylem dowolnym, w obu przypadkach ulegając tylko Norweżce Therese Johaug. Zdobyła tam również brązowy medal na dysatnsie 30 km techniką klasyczną, plasując się za Johaug i jej rodaczką - Heidi Weng.

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku razem z Mają Dahlqvist, Ebbą Andersson i Jonną Sundling wywalczyła brązowy medal w sztafecie. Była ponadto piąta w biegu łączonym i dwunasta w biegu na 10 km techniką klasyczną.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 1999
Ludzie urodzeni w Sollefteå